Osoby o tym nazwisku:
 Karol Borowiecki – postać fikcyjna, jeden z trzech głównych bohaterów Ziemi obiecanej Władysława Reymonta
 Lucjan Borowiecki – polski chemik 
 Sławomir Borowiecki – polski łyżwiarz figurowy
 Stefan Borowiecki – polski lekarz psychiatra i neurolog